Мшана () — село,
Ярчовецкий сельский совет,
Зборовский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6122689804. Население по переписи 2001 года составляло 154 человека .

Географическое положение 
Село Мшана находится на левом берегу реки Гнилка,
выше по течению на расстоянии в 1 км расположено село Жуковцы,
ниже по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Волосовка.
По селу протекает пересыхающий ручей.

История 
 1747 год — дата основания.

Примечания